Kinder von Hiroshima (japanisch 原爆の子 ‚Die Kinder der A-Bombe‘) steht für: 

 Kinder von Hiroshima (Buch), deutscher Titel eines Buchs von Arata Osada
 Kinder von Hiroshima (Film), japanischer Film